Ênio (mitologia) — divindade da mitologia grega
Quinto Ênio — poeta latino
Ênio (Sesame Street) — personagem do programa infantil de TV Sesame Street

Desambiguações de antropônimos